Schloss Peterwitz steht für:

 Schloss Peterwitz (Frankenstein), Pałac Stoszowice, in Stoszowice
 Schloss Peterwitz, auch Pałac Piotrowice Nyskie, in Piotrowice Nyskie, Gmina Otmuchów
 Schloss Peterwitz (Schweidnitz), auch Pałac Piotrowice Świdnickie, in Piotrowice Świdnickie, Gmina Jaworzyna Śląska